Lučka Križman (* um 1952) ist eine slowenische Badmintonspielerin.

Karriere 
Lučka Križman gewann schon als Juniorin 1967 ihren ersten nationalen Titel bei den Erwachsenen in Slowenien. Mehr als ein Dutzend weitere Meisterschaftsgewinne folgten bis 1980. Zehn Titel erkämpfte sie sich bei den Slovenian International. 1974 war sie bei den Austrian International erfolgreich.

Sportliche Erfolge

Weblinks 
https://www.fsp.uni-lj.si/COBISS/Diplome/Diploma22050090KersnikMaja.pdf

Badmintonspieler (Slowenien)
Badmintonspieler (Jugoslawien)
Slowenischer Meister (Badminton)
Jugoslawe
Slowene
Geboren im 20. Jahrhundert
Frau